ATQ peut désigner :
 Association des transsexuel(le)s du Québec ;
 Aéroport international Raja Sansi, à Amritsar en Inde, selon le code AITA.